Arantes ist der Familienname folgender Personen:
 Joana Arantes (* 1972), portugiesische Schwimmerin
 Marcos Arantes (* 1964), brasilianischer Ruderer
 Moacir Silva Arantes (* 1969), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Barreiras
 Rômulo Arantes Filho (1957–2000), brasilianischer Schwimmer